Лёгкий:

Корабли 
 «Лёгкий» — парусный 26-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «Лёгкий» — парусный 44-пушечный фрегат Балтийского флота России.
 «Лёгкий» — колёсный пароход Беломорской флотилии, один из первых пароходов России.
 «Лёгкий» — эсминец типа «Лейтенант Бураков».
 «Лёгкий» — недостроенный эсминец проекта 7.
 «Лёгкий» — советский эсминец, бывший румынский эсминец Marasesti.
 «Лёгкий» — советский эсминец, бывший итальянский эсминец Fucielere.

Персоналии 
Лёгкий — фамилия; может иметь женскую форму Лёгкая.
 Лёгкий, Адам Платонович (1909—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Лёгкий, Анатолий Захарович (1935—2022) — Герой Социалистического Труда.
 Лёгкий, Вячеслав Иванович (род. 1946) — советский футболист и тренер.
 Лёгкий, Дмитрий Максимович (род. 1957) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва.
 Легкий, Евграф Григорьевич (1861—1882) — российский революционер-народоволец.

См. также 
 
 Лёгкие